Eichenhausen steht für:

 Eichenhausen (Gemeinde), Gemarkung im Landkreis München, ehemalige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Sauerlach 
 Eichenhausen (Wülfershausen), Ortsteil der Gemeinde Wülfershausen an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Siehe auch:
 Eichhaus
 Eichhäuser Hof